Rad steht für:
 Rad, kreisrundes Maschinen- und Fahrzeugteil 
 Fahrrad, Landfahrzeug
 Rad (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Lebensrad, Symbol im Buddhismus, Rad des Werdens
 Rad des Gesetzes, Symbol im Buddhismus, siehe Dharmachakra
 Rad, Yogaübung, siehe Chakrasana
 Radschlag, Figur im Turnsport
 Rädern, Foltermethode 
 Hohles Rad, Hilfsmittel in der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts 
 Rad, aufgestelltes Prachtkleid männlicher Pfauen, siehe Asiatische Pfauen
 Rad, Grundform der Salve beim Böllerschießen, siehe Böllerschießen #Arten des Böllerschießens
 Rad (Pistole), polnische Pistole 
 Rad (Computerspiel), Videospiel 

geographische Objekte:
 Rad (Gemeinde Kleinzell), Ortsteil der Gemeinde Kleinzell, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Rad (Gemeinde Wolfern), Ort bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Rad (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei
 Rad (2661 m), Berggipfel im Glärnisch in der Schweiz

Personen:
 Abak Safaei-Rad (* 1974), deutsche Schauspielerin, Hörspiel- und Synchronsprecherin
 Dschamal Karimi-Rad (1956–2006), iranischer Politiker
 Gerhard von Rad (1901–1971), deutscher protestantischer Theologe
 Jacob Christoph Rad (1799–1871), Leiter einer Zuckerfabrik, Erfinder des Würfelzuckers
 Ludwig Rad (1420–1492), deutscher Humanist und kaiserlicher Rat
 Maxim Rad (* ca. 1957), deutscher Sänger, Gitarrist und Komponist
 Michael von Rad (1939–2014), deutscher Mediziner
 Mohammad Hosein Taromi-Rad (* 20. Jahrhundert), iranischer Kleriker und Diplomat
 Taras Rad (* 1999), ukrainischer Parasportler
 Ulrich von Rad (* 1935), deutscher Geologe

rad steht als Kürzel für:
 Radiant (Einheit), Maßeinheit für Winkel im Bogenmaß
 Rad (Einheit), veraltete Maßeinheit für die absorbierte Strahlendosis (radiation absorbed dose)

RAD steht als Abkürzung für:
 Rapid Application Development, Softwareentwicklungsmodell
 Rational Application Developer, Software-Entwicklungsumgebung
 Reactive attachment disorder, englischsprachige Bezeichnung für Bindungsstörung
 Reichsarbeitsdienst, Organisation im Deutschen Reich der Jahre 1933–1945
 Royal Academy of Dance, internationale Tanzakademie mit Spezialisierung für klassisches Ballett

Siehe auch:
 Das Rad
 Raad
 Rat
 Rath
 Zum Rad
 Flügelrad
 Glücksrad
 Hohes Rad

Abkürzung